Schipper :
 Geert Schipper (1971-), paratriathlète néerlandais 
 Hendrikje van Andel-Schipper (1890-2005),  supercentenaire hollandaise ;
 Jessicah Schipper (1986-), nageuse australienne ;
 Johanna Schipper (1967-),  auteure de bande dessinée française ;
 Jos Schipper (1951-), cycliste néerlandais ;
 Kristofer Schipper (1934-2021), sinologue néerlandais ;
 Sebastian Schipper (1968-), acteur et réalisateur allemand. 

Homonymie de patronyme